W grupie E Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016 znalazły się reprezentacje Włoch, Belgii, Irlandii i Szwecji. Mecze zostały rozegrane w dniach od 13 do 22 czerwca 2016.

Tabela 
Legenda:

Mecze

Irlandia – Szwecja

Belgia – Włochy

Włochy – Szwecja

Belgia – Irlandia

Włochy – Irlandia

Szwecja – Belgia

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 UEFA: Grupa E Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2016